Кайза Рей Эллестад (; род. 16 января 1989), более известная как Кайза () — канадская певица, автор песен, мультиинструменталист и танцовщица из Калгари, которая с недавнего времени работает в Нью-Йорке и Лондоне. Наиболее известна своим синглом «Hideaway».

Биография 
Кайза родилась и выросла в Калгари. Её дедушка по отцовской линии из норвежского города Фагернес, её фамилия Эллестад также является норвежской.

Девушка принимала участие в Young Canadians и исполняла чечётку и джазовые танцы, а также выступала в театре. Кроме этого, Кайза пробовала себя в качестве балерины. Однако травма колена в 15 лет закончила её балетную карьеру. Певица сказала, что когда ей было 18 лет, развод родителей заставил написать её свою первую песню, как способ выражения своих чувств. В том же году она услышала, что её песню крутят по радио.

В свои 16 лет, вместе со своим братом, ей удалось поступить в резерв королевских военно-морских сил Канады, где она управляла огромными парусными суднами в самых разных уголках нашей планеты. Она считает, что во время путешествий можно не только научиться ощущать и понимать музыку, но и лучше прочувствовать те ощущения, которые она выражает. К тому же, общение с местным жителями пойдет только на пользу. А в связи с тем, что она хорошо владела навыками стрельбы, ей предложили стать снайпером, на что Кайза ответила отрицательно.

В 2010 году (тогда девушке уже исполнился двадцать один год), Кайза приехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру. Сначала она зарекомендовала себя, как фолк-певица, но чуть позднее стала переходить к более резким ритмам. В этом же году, ей предложили принять участие на Дне Канады на Трафальгарской площади Лондона, где собралось больше тридцати тысяч зрителей, жаждущих услышать любимых исполнителей. Никто даже и представить себе не мог, какой колоссальный успех её ждал.

В 2012 году, Kiesza начинает активное сотрудничество с Самиром Афуни (Rami Samir Afuni), и вскоре, спустя полтора часа, выпускает свою дебютную композицию под названием «Oops».

2014 год, является наиболее насыщенным для неё. Во-первых, выходит её первый видеоклип на один из синглов «Hideaway». Как заявляет сама певица в интервью на радио «Европа Плюс»: "Во время одной из репетиций что-то не получилось, и парень который поднимал меня... ну, в общем, неосторожно поднял, и я сломала ребро. Сначала всё было хорошо, и мы отсняли клип, но потом ребро начало болеть, и около месяца я не могла двигаться". Однако на зрителей это сильно не повлияло, и уже скоро эта песня занимает первое место в британском рейтинге. Во-вторых, был представлен и второй сингл «Kiesza Giant in my heart», только уже летом. И, напоследок, Kiesza стала лицом модной серии очков Color Block. Мало того, она и сама планирует запустить свой личный бренд.

Дискография

Альбомы 
 Kiesza (2008)
 Sound of a woman (2014)
 Crave (2020)

Видеоклипы

Примечания 

Мультиинструменталисты
Выпускники Музыкального колледжа Беркли